Se også 620 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
20
Artikler om enkelte år